Lino ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
→ Hauptartikel: Linus

Lino ist die italienische, spanische, portugiesische und galicische Form des Namens Linus.

Darüber hinaus wird der Name in Italien als Diminutiv von Namen mit der Endung -lino verwendet.

Verbreitung 
Der Name Lino ist in Italien, Malta, Portugal, Kroatien und Spanien geläufig, wird heute jedoch überwiegend in der Schweiz vergeben, wo er zu den beliebtesten Jungennamen zählt.

In Deutschland erfreut sich der Name wachsender Popularität. Im Jahr 2021 lag der Name auf Rang 155 in den Vornamenscharts.

Bekannte Namensträger

Vorname 

 Lino Banfi (* 1936), italienischer Schauspieler
 Lino Barañao (* 1953), argentinischer Chemiker und Politiker
 Lino Battiston (* 1953), deutscher Liedermacher, Gitarrist, Gitarrenlehrer und Buchautor
 Lino Borges (1932–2003), kubanischer Bolerosänger
 Lino Böttcher (* 2000), deutscher Synchronsprecher
 Lino Brocka (1939–1991), philippinischer Filmregisseur
 Lino Capolicchio, eigentlich Angelo Capolicchio (1943–2022), italienischer Schauspieler
 Lino Červar (* 1950), kroatischer Handballtrainer
 Lino Dinetto (* 1927), italienischer Maler, Bildhauer und Zeichner
 Lino Facioli (* 2000), britischer Filmschauspieler
 Lino Franceschini (1941–2019), italienischer Sprachforscher
 Lino Gaier (* nach 2002), österreichischer Schauspieler
 Lino Gallardo (1773–1837), venezolanischer Komponist, Dirigent und Streicher
 Lino Grassi (* 1931), ehemaliger italienischer Radrennfahrer
 Lino Guzzella (* 1957), schweizerisch-italienischer Ingenieur
 Lino de Jesus Torrezão (* 1962), osttimoresischer Politiker und Beamter
 Lino Lacedelli (1925–2009), italienischer Bergsteiger
 Lino Landolfi (1925–1988), italienischer Comiczeichner
 Lino Lavista, eigentlich Pasquale Lavista (* 1977), italienischer Musiker
 Lino Liviabella (1902–1964), italienischer Komponist, Pianist und Hochschullehrer
 Lino Martschini (* 1993), Schweizer Eishockeyspieler
 Lino Micciché (1934–2004), italienischer Filmkritiker und -historiker
 Lino Miguel (1936–2022), portugiesischer General der Luftstreitkräfte und Politiker
 Lino Muñoz (* 1991), mexikanischer Badmintonspieler
 Lino Oviedo (1943–2013), paraguayischer General und Oberbefehlshaber der Armee
 Lino Patruno (1935), italienischer Jazzmusiker
 Lino Pizzi (* 1942), römisch-katholischer Geistlicher und emeritierter Bischof von Forlì-Bertinoro
 Lino Salini (1889–1944), deutscher Maler
 Lino Sliskovic (* 1998), ehemaliger deutscher Kinderdarsteller
 Lino Spiteri (1938–2014), maltesischer Journalist, Bankmanager und Politiker 
 Lino Tempelmann (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Lino Ventura (1919–1987), französischer Filmschauspieler italienischer Herkunft
 Lino Villaventura (* 1951), brasilianischer Modedesigner
 Lino Vombömmel (1934–2007), Bischof in Brasilien
 Lino Wirag (* 1983), deutscher Autor
 Lino Zanini (1909–1997), römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Lino Ziller (1908–1975), italienischer Partisan und Politiker

Familienname 
 Acácio Lino (1878–1956), portugiesischer Maler
 Antônio Lino da Silva Dinis (1943–2013), portugiesischer römisch-katholischer Bischof
 Jailton de Oliveira Lino (* 1965), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Teixeira de Freitas-Caravelas
 José Lino Matute, 1838/39 Supremo Director der Provinz Honduras innerhalb der Zentralamerikanischen Konföderation
 Lourdes Domínguez Lino (* 1981), ehemalige spanische Tennisspielerin
 Mário Lino (* 1940), portugiesischer Politiker
 Pascal Lino (* 1966), französischer Radrennfahrer
 Raul Lino (1879–1974), portugiesischer Architekt
 Samuel Lino (* 1999), brasilianischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Lino – Ein voll verkatertes Abenteuer. Deutscher Titel des Films Lino: Uma Aventura de Sete Vidas aus dem Jahr 2017.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname